Carino — imperador romano do 
 Carino (prefeitiano) — oficial bizantino do 
 Carino (palatino) — oficial bizantino do 
 Carino (homem ilustre) — nobre romano do 
 Carino (amigo de Hipácio) — nobre bizantino do 
 Carino (conde) — oficial bizantino do 
 Carino (prefeito urbano) — oficial bizantino do 
 Carino (patrício) — oficial bizantino do 
 Carino (estilita) — religioso bizantino do 

Desambiguações de antropônimos